New Blood to dziewiąty studyjny album Petera Gabriela, wydany 10 października 2011 roku. Album składa się z orkiestrowych aranżacji różnych utworów pochodzących z całej kariery muzyka. Na płycie Gabriel kontynuuje współpracę z aranżerem Johnem Metcalfem.

Lista utworów

Special Edition Bonus Tracks

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Okładka
 Oficjalna strona Petera Gabriela 

Albumy Petera Gabriela
Albumy Real World Records
Albumy muzyczne wydane w roku 2011